Il singolare del Lipton Championships 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Pete Sampras era il detentore del titolo ma è stato battuto in finale da Andre Agassi 3-6, 6-2, 7-6 (7-3).

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Lipton Championships 1995
ATP Tour 1995